Чемпионкой Открытого чемпионата Франции 2020 года стала Ига Швёнтек. 19-летняя спортсменка стала первой чемпионкой турнира Большого шлема из Польши в женском одиночном разряде. Ранее до финалов «мэйджоров» добирались лишь две польские теннисистки (Ядвига Енджеёвская и Агнешка Радваньская), однако обе потерпели поражение в финальных матчах. На пути к титулу Швёнтек не проиграла ни одной партии, при этом не отдав более пяти геймов за матч.

Прошлогодняя победительница Эшли Барти не стала защищать титул, отказавшись от участия в турнире. Это первый с 2008 года случай, когда чемпионка Ролан Гаррос не защищает свой титул.

Симона Халеп имела возможность стать первой ракеткой мира по итогам соревнований, если бы выиграла турнир. Однако румынская теннисистка в мачте четвёртого круга уступила Иге Швёнтек.

12 из 32 сеянных теннисисток выбыли в первом же круге. Ещё 7 сеянных проиграли во втором круге. В четвертьфинальной стадии приняли участие лишь три сеянных теннисистки. Впервые с Уимблдонского турнира 1999 года до четвертьфинала дошли сразу две теннисистки, прошедших квалификацию. В четвертьфинале не играла ни одна теннисистка, ранее побеждавшая на турнире.

Надя Подорошка стала первой за 16 лет аргентинкой, дошедшей до полуфинала турнира Большого шлема. Последней на тот момент представительницей Аргентины, которая добилась пободного результата, являлась Паола Суарес, уступившая в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции 2004 года Елене Дементьевой. Кроме того, Подорошка стала первой теннисисткой в истории турнира, кому удалось выйти в полуфинал соревнований, успешно преодолев квалификационный отбор. На турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде последний раз теннисистка из квалификации играла в полуфинале на Уимблдоне 1999 года.

Матч между Швёнтек и Подорошкой стал первым с 1983 года полуфиналом турнира Большого шлема, в котором сыграли две теннисистки, не входившие в число сеянных.

Посев 

  Симона Халеп (четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (второй круг)
  Элина Свитолина (четвертьфинал)
  София Кенин (финал)
  Кики Бертенс (четвёртый круг)
  Серена Уильямс (второй круг; отказ)
  Петра Квитова (полуфинал)
  Арина Соболенко (третий круг)
  Йоханна Конта (первый круг)
  Виктория Азаренко (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (третий круг)
  Мэдисон Киз (первый круг)
  Петра Мартич (третий круг)
  Елена Рыбакина (второй круг)
  Маркета Вондроушова (первый круг)
  Элизе Мертенс (третий круг)

<ol start=17>
  Анетт Контавейт (первый круг)
  Анжелика Кербер (первый круг)
  Алисон Риск (первый круг)
  Мария Саккари (третий круг)
  Дженнифер Брэди (первый круг)
  Каролина Мухова (первый круг)
  Юлия Путинцева (второй круг)
  Даяна Ястремская (первый круг)
  Аманда Анисимова (третий круг)
  Донна Векич (первый круг)
  Екатерина Александрова (третий круг)
  Светлана Кузнецова (первый круг)
  Слоан Стивенс (второй круг)
  Унс Джабир (четвёртый круг)
  Магда Линетт (первый круг)
  Барбора Стрыцова (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Эжени Бушар (третий круг)
  Клара Бюрель (третий круг)
  Эльса Жакмо (первый круг)
  Клоэ Паке (первый круг)
  Полин Пармантье (первый круг)
  Диана Парри (первый круг)

<ol start=7>
  Цветана Пиронкова (третий круг)
  Армони Тан (первый круг)
  Кэтрин Беллис (PR; первый круг)
  Дарья Гаврилова (PR; второй круг)
  Анна Каролина Шмидлова (PR; третий круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Ирина Бара (третий круг)
  Сара Эррани (второй круг)
  Барбара Хаас (первый круг)
  Марта Костюк (первый круг)
  Варвара Лепченко (первый круг)
  Моника Никулеску (первый круг)
  Надя Подорошка (полуфинал)

<ol start=8>
  Камилла Рахимова (второй круг)
  Маяр Шериф (первый круг)
  Клара Таусон (второй круг)
  Мартина Тревизан (четвертьфинал)
  Рената Сарасуа (второй круг)
  Астра Шарма (LL; второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые